Выбор Софи:
 Выбор Софи (роман) () — один из наиболее известных романов американского писателя Уильяма Стайрона, описывающий историю женщины, сумевшей выжить в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны.
 Выбор Софи (фильм) () — кинофильм режиссёра Алана Пакулы, вышедший на экраны в 1982 году, снятый по одноимённому роману Уильяма Стайрона.